Fetch – in informatica ed elettronica, la prima delle tre fasi fondamentali dell'elaborazione sequenziale di un programma per calcolatori elettronici.
 Fetch – in geografia e meteorologia, termine che indica la superficie di mare aperto su cui spira il vento con direzione e intensità costante ed entro cui avviene la generazione del moto ondoso
 Fetch – album dei Melt-Banana del 2013